If We Only Knew é um filme mudo norte-americano de 1913, do gênero dramático dirigido por D.W. Griffith e estrelado por Blanche Sweet.

Elenco 
Henry B. Walthall
Blanche Sweet
Harry Carey
William Courtright
Mae Marsh

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes da Biograph Company
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco